Kazue Morisaki (1927-2022), écrivain japonaise
 Kazuyuki Morisaki (né en 1981), footballeur japonais
 Koji Morisaki (né en 1981), footballeur japonais